Spojení písmen A a K může mít různé významy:

AK 
 BJ-AK – kód ISO 3166-2 pro Atakora
 BS-AK – kód ISO 3166-2 pro Acklins
 Kód Aljašky
Zkratka aminokyseliny
 Avtomat kalašnikova – kalašnikov
 AK-47
 zkratka advokátní kanceláře
 česká hudební skupina AK – hudební label Azurit Kingdom

ak 
 akanština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk